Вечёрко
Вечёрко, Валентин Григорьевич (род. 1961) — белорусский филолог, политик и лидер Партии БНФ с 1999 по 2007.
Вечёрко, Франтишек Валентинович (род. 1988) — белорусский оппозиционер, журналист и деятель культуры.